Broadfield bezeichnet folgende Orte:

 Broadfield (Lancashire), England
 Broadfield (Leyland), Lancashire, England
 Broadfield (Greater Manchester), England
 Broadfield (Inverclyde), Schottland
 Broadfield (Pembrokeshire), Wales
 Broadfield (West Sussex), England
 Broadfield (Neuseeland), Neuseeland
 Broadfield (Georgia), Ort in den Vereinigten Staaten